Kiwi se poate referi la:
 Kiwi (fruct) - fruct al plantei Actinidia deliciosa
 Kiwi (pasăre) - gen de păsări acarinate native Noii Zeelande, Apteryx